Geografia:
 L'Olimp, la muntanya més alta de Grècia, que segons la mitologia grega era la residència dels déus.
 L'Olimp, la muntanya més alta de Xipre, al massís de Tróodos.
 Geografia històrica. Nom de diverses muntanyes del món antic:
 L'Olimp de Cilícia, muntanya de situació incerta que podria correspondre a l'Olimp de Lícia.
 L'Olimp de Galàcia, continuació de l'Olimp misi, formava la frontera amb Bitínia.
 L'Olimp de Lícia, pic volcànic vora el qual hi havia la ciutat també anomenada Olimp.
 L'Olimp de Mísia, muntanya de l'Àsia Menor coneguda avui en turc com a Uludağ.
 Mitologia:
 L'Olimp, lloc de residència dels déus grecs, al cim de la muntanya homònima.
Olimp fou un sàtir considerat el creador de la música.
 Biografies:
Olimp, metge grec de Cleòpatra
Olimp, nom de musics grecs. Suides esmenta fins a tres musics amb aquest nom, dels quals els dos primers són mítics i el darrer històric. Plutarc només en reconeix dos, un mític i un històric i es pensa que el tercer músic esmentat per Suides és un error. Tots els musics estaven connectats amb la música originada a Frígia:
  Olimp el Vell, mític músic grec
  Olimp de Frígia, músic històric grec 
  Olimp, escultor grec

Vegeu també 
 Olympus Mons, muntanya de Mart.